RUV steht für:
 Rubelsanto Airport (IATA-Code), Flughafen von Rubelsanto, Departamento Alta Verapaz, Guatemala

RÚV steht für:
 Ríkisútvarpið, öffentlich-rechtlicher Rundfunk Islands

RuV steht für:
 R+V Versicherung, deutsches Unternehmen
 Reit- und Fahrverein, häufiges Kürzel von Vereinen für Reitsport und Fahrsport

Siehe auch:
 Ruf

Abkürzung